La Communauté de communes des Trois Rivières possède sept homonymes exacts :
 Communauté de communes des Trois Rivières dans l'Aisne
 Communauté de communes des Trois Rivières dans le Calvados
 Communauté de communes des Trois Rivières dans les Côtes-d'Armor
 Communauté de communes des Trois Rivières en Eure-et-Loir
 Communauté de communes des Trois Rivières dans la Marne
 Communauté de communes des Trois Rivières dans le Morbihan
 Communauté de communes des Trois Rivières dans la Seine-Maritime

Voir aussi 

 Communauté de communes Avenir et développement du secteur des Trois Rivières
 Communauté d'agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières, ancien nom du Grand Montauban
 Communauté de communes Montmerle Trois Rivières